Mentalność ofiary
 Wyuczona bezradność
 Kompleks męczennika